{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (96001) - || 2004 NY22 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96002) - || 2004 ND23 || 11 juli 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (96003) - || 2004 NT24 || 15 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96004) - || 2004 NH25 || 15 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96005) - || 2004 NZ26 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96006) - || 2004 NE27 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96007) - || 2004 ON3 || 16 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96008) - || 2004 OA5 || 16 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96009) - || 2004 OB6 || 18 juli 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (96010) - || 2004 PY2 || 3 augustus 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| (96011) - || 2004 PD6 || 6 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (96012) - || 2004 PP6 || 6 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (96013) - || 2004 PB7 || 6 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (96014) - || 2004 PD7 || 6 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (96015) - || 2004 PO7 || 6 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (96016) - || 2004 PP7 || 6 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (96017) - || 2004 PA9 || 6 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (96018) - || 2004 PG9 || 6 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (96019) - || 2004 PK9 || 6 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (96020) - || 2004 PL9 || 6 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (96021) - || 2004 PD12 || 7 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (96022) - || 2004 PZ13 || 7 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (96023) - || 2004 PW17 || 8 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96024) - || 2004 PD19 || 8 augustus 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96025) - || 2004 PN19 || 8 augustus 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96026) - || 2004 PO27 || 9 augustus 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (96027) - || 2004 PB29 || 6 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (96028) - || 2004 PD30 || 8 augustus 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (96029) - || 2004 PK31 || 8 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96030) - || 2004 PZ31 || 8 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96031) - || 2004 PG33 || 8 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96032) - || 2004 PN35 || 8 augustus 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96033) - || 2004 PE36 || 9 augustus 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (96034) - || 2004 PW42 || 10 augustus 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (96035) - || 2004 PB54 || 8 augustus 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96036) - || 2004 PP57 || 9 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96037) - || 2004 PQ65 || 10 augustus 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96038) - || 2004 PY67 || 6 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (96039) - || 2004 PN79 || 9 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96040) - || 2004 PO82 || 10 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96041) - || 2004 PR90 || 10 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96042) - || 2004 PZ90 || 10 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96043) - || 2004 PC93 || 12 augustus 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (96044) - || 2004 PU95 || 13 augustus 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (96045) - || 2004 PX97 || 14 augustus 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (96046) - || 2004 PW99 || 11 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96047) - || 2004 QW6 || 21 augustus 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (96048) - || 2004 QU9 || 21 augustus 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| (96049) - || 2004 QF11 || 21 augustus 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| (96050) - || 2004 QM14 || 21 augustus 2004 || Catalina || CSS
|-
| (96051) - || 2115 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96052) - || 2134 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96053) - || 2156 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96054) - || 2189 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96055) - || 2596 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96056) - || 2704 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96057) - || 2711 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96058) - || 2831 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96059) - || 3030 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96060) - || 3103 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96061) - || 4222 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96062) - || 4558 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96063) - || 4627 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96064) - || 4772 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96065) - || 4785 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96066) - || 4799 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96067) - || 4810 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96068) - || 4819 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96069) - || 6060 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96070) - || 6078 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96071) - || 6127 P-L || 25 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96072) - || 6222 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96073) - || 6677 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96074) - || 6709 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96075) - || 6736 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96076) - || 6825 P-L || 26 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96077) - || 6840 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96078) - || 6857 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96079) - || 7583 P-L || 22 oktober 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96080) - || 7649 P-L || 27 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96081) - || 9079 P-L || 17 oktober 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96082) - || 9606 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96083) - || 1242 T-1 || 25 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96084) - || 2225 T-1 || 25 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96085) - || 2256 T-1 || 25 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96086) Toscanos || 1006 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96087) - || 1035 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96088) - || 1074 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96089) - || 1127 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96090) - || 1185 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96091) - || 1267 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96092) - || 2036 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96093) - || 2063 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96094) - || 2089 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96095) - || 2095 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96096) - || 2111 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96097) - || 2122 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96098) - || 2143 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96099) - || 2193 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (96100) - || 2263 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten